Террористический акт в Волгограде:
 Взрыв автобуса в Волгограде — террористический акт, совершённый 21 октября 2013 года.
 Взрыв на железнодорожном вокзале и взрыв троллейбуса — террористические акты, совершённые 29 декабря и 30 декабря 2013 года соответственно.